Spezialorganisation bezeichnet folgende Organisationen:

 UNO-Spezialorganisation, siehe Sonderorganisationen der Vereinten Nationen
 Teşkilât-ı Mahsusa, Geheim- und Guerillaorganisation des Komitees für Einheit und Fortschritt im Osmanischen Reich
 Organisation Spéciale, paramilitärische Organisation algerischer Nationalisten in Französisch-Nordafrika (1947–1950)
 Organització Especial, bewaffneter Arm der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung in Spanien
Siehe auch:
 Spezialeinheit
 Spezialeinsatzkommando